Месген Аманов (род. 6 сентября 1986, Ташауз) — туркменский шахматист, гроссмейстер (2009).

В составе сборной Туркмении участник 3-х олимпиад (2006—2010).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Месгена Аманова  на сайте 365chess.com
 Личная карточка Месгена Аманова  на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Туркменистана
Участники шахматных олимпиад